

Događaji 
 Itoku postaje 4. japanski car

Rođenja

Smrti